NAVF steht für:
 National Association of Veterans & Families, amerikanischer Veteranenverband
 Nippon Active Value Fund, japanischer Aktienfonds
 Norwegischer Allgemeinwissenschaftlicher Forschungsrat (Norges almenvitenskapelige forskningsråd) zur Finanzierung von Grundlagenforschung

Abkürzung